(1943-), économiste belge.
 Frans Wymeersch (1952-), est un homme politique belge flamand.
Patronyme flamand